Bairin-Banner steht für folgende Verwaltungseinheiten in der Inneren Mongolei:

 Linkes Bairin-Banner
 Rechtes Bairin-Banner